Флаг Воскресе́нска — официальный символ городского поселения Воскресенск Воскресенского района Московской области Российской Федерации. Учреждён 24 октября 2008 года.

Описание 
«Прямоугольное синее полотнище с отношением ширины к длине 2:3, несущее жёлтое изображение феникса в пламени, внизу примыкающее к краю полотнища».

Обоснование символики 
Флаг городского поселения Воскресенск составлен на основании герба городского поселения Воскресенск по правилам и соответствующим традициям геральдики и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

История Воскресенской земли насчитывает не одно столетие. Своё название город получил от входящего ныне в городскую черту села Воскресенского, в свою очередь, названного так по церкви Воскресения Христова и впервые упомянутого в Писцовых книгах Московского государства в 1577 году. Кроме самого города, ныне в состав городского поселения Воскресенск входят деревни Маришкино, Трофимово, Хлопки и Чемодурово.

Символика птицы Феникс на флаге многозначна:

— Феникс — один из древнейших символов в истории человечества; возрождаясь вновь, он становится краше и сильнее. В христианстве Феникс со времён первых христиан стал символом Воскресения Христова и, таким образом, аллегорически указывает на название городского поселения.

— Феникс также является символом очищающего и преобразующего огня (таким его описывали средневековые трактаты по алхимии) и в этом качестве он образно указывает на Воскресенский химический комбинат, ставший в своё время градообразующим предприятием.

— Феникс, взмывающий ввысь — символ начала и обновления всего сущего, движения вперёд в развитии и преодоления любых сложностей на пути.

Жёлтый цвет (золото) — символ силы, богатства, а также стабильности, прочности, великодушия и интеллекта. Золотой цвет подчёркивает центральное административное положение города Воскресенска в Воскресенском муниципальном районе.

Синий цвет (лазурь) — символ чести, истины, благородства, духовности и возвышенных устремлений. Кроме того, лазурь символизирует реку Москву, на обоих берегах которой располагается городское поселение.

Сочетание жёлтого и синего цветов также символически напоминает о главном общественном достоянии городского поселения, спортивной гордости Воскресенска — хоккейной команде «Химик», клубными цветами которой исторически являются жёлтый и синий.

Примечания 

Феникс в геральдике